Горба́ч — многозначный термин:

 Горбач — горбатый кит.
 Горбач — инструмент столяра, вид рубанка.

 Горбач — фамилия. Известные носители:

 Горбач, Андрей Игоревич (род. 1985) — белорусский футболист, защитник футбольного клуба «Неман» (Гродно).
 Горбач, Анна-Галя (1924—2011) — украинская переводчица, литературовед, издатель, общественный деятель. Доктор философии.
 Горбач, Валерий Филиппович (1968—2022) — футболист, игрок сборной Таджикистана.
 Горбач, Григорий Фёдорович (1898—1939) — высокопоставленный сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД.
 Горбач, Евгений Андреевич (1901—1984) — советский живописец.
 Горбач, Людмила Сидоровна (род. 1943) — советская легкоатлетка, тренер.
 Горбач, Максим Иванович (1919—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Горбач, Никита Николаевич (1896—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Горбач, Павел Михайлович (1942—2018) — советский и российский архитектор, главный архитектор Калининграда с 1998 по 2002 год.
 Горбач, Сара Зейликовна (1900—1980) — эстрадная певица, известная под сценическим псевдонимом Сара Горби.
 Горбач, Феодосий Родионович (1912—1942) — Герой Советского Союза.
 Горбач, Филипп Семёнович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда, Заслуженный мелиоратор БССР.

См. также 
 Горбачёв
 Горбачевский